L'Estado Novo (l'« État nouveau » en portugais) est :

 le régime autoritaire du Brésil sous Getúlio Vargas (1930-1945) ;
 le régime autoritaire du Portugal sous António de Oliveira Salazar (1933-1968) et Marcello Caetano (1968-1974).